Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis erano i detentori del titolo, ma Eltingh si è ritirato il 22 novembre 1998.

Solo Haarhuis ha partecipato facendo coppia con Patrick Galbraith, ma ha perso nel 1º turno contro Neil Broad e Peter Tramacchi.

David Adams e John-Laffnie de Jager hanno battuto in finale 6–7(5), 6–3, 6–4,  Neil Broad e Peter Tramacchi.

Teste di serie

  Patrick Galbraith /  Paul Haarhuis (primo turno)
  Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (primo turno)

  Martin Damm /  Cyril Suk (primo turno)
  Piet Norval /  Kevin Ullyett (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

ABN AMRO World Tennis Tournament 1999
ATP Tour 1999